Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер — победители турнира, обыгравшие в полуфинале прошлогодних чемпионов Боба и Майка Брайнов.

Посев 

  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Первый раунд)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Второй раунд)
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес (Первый раунд)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)

<li> ' Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер (Титул)
<li>  Рохан Бопанна /  Флорин Мерджа (Первый раунд)
<li>  Ненад Зимонич /  Эдуар Роже-Васслен (Первый раунд)
<li>  Вашек Поспишил /  Джек Сок (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Открытый чемпионат Майами по теннису 2016